Références 

Ottawa
Sénateurs d'Ottawa